LZC – wariant słownikowej metody kompresji LZW, wykorzystywany w programie compress.

Ogólną ideą działania metody LZW jest zapisywanie na osobnej liście (w tzw. słowniku) ciągów bajtów, które pojawiły się w kompresowanych danych – kolejne wystąpienie ciągu znajdującego się na liście powodują zapisanie wyłącznie jego numeru (indeksu), który zajmuje mniej bitów niż dany ciąg. W metodzie LZC liczba bitów potrzebna na zapisanie indeksu rośnie od 9 do 16 bitów, wraz ze zwiększaniem liczby pozycji w słowniku; liczba pozycji jest ograniczona do ok. 65 tysięcy (216). Charakterystyczne jest postępowanie w sytuacji, gdy w słowniku nie ma już miejsca na nowe ciągi. Program nie modyfikuje listy słów, lecz wykorzystuje ją do dalszej kompresji, jednocześnie monitorując współczynnik kompresji – dopiero gdy spadnie on poniżej pewnego progu, lista słów jest zerowana i budowana od początku.

Algorytmy kompresji bezstratnej